Дороти Тизли (; род. 19 марта 1941) — американская шахматистка, международный мастер среди женщин (1982).

В составе сборной США участница двух Олимпиад (1978 и 1988). На шахматной олимпиаде 1978 года, играя на 1-й запасной доске, завоевала бронзовую медаль в индивидуальном зачёте.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты США